Klimant ist ein obersorbischer Vorname.

Klimant ist der Familienname von
 Jörn Klimant (* 1958), deutscher Jurist und Politiker